Uni – urzędnik w starożytnym Egipcie
 Uni – bogini płodności w religii Etrusków